|-
| 20801 - ||  || 28 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 20802 - ||  || 28 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 20803 - ||  || 21 septembrie 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| 20804 Etter ||  || 25 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 20805 - ||  || 26 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 20806 - ||  || 26 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 20807 - ||  || 26 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 20808 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 20809 Eshinjolly ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 20810 - ||  || 26 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 20811 - ||  || 26 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 20812 Shannonbabb ||  || 27 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 20813 Aakashshah ||  || 28 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 20814 Laurajones ||  || 27 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 20815 - ||  || 26 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 20816 - ||  || 26 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 20817 Liuxiaofeng ||  || 1 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 20818 Karmadiraju ||  || 1 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 20819 - ||  || 1 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 20820 - ||  || 24 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 20821 Balasridhar ||  || 24 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 20822 Lintingnien ||  || 24 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 20823 Liutingchun ||  || 24 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 20824 - ||  || 24 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 20825 - ||  || 26 octombrie 2000 ||  || 
|-
| 20826 - ||  || 21 octombrie 2000 ||  || 
|-
| 20827 - ||  || 24 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 20828 Linchen ||  || 24 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 20829 - ||  || 24 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 20830 Luyajia ||  || 24 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 20831 Zhangyi ||  || 24 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 20832 Santhikodali ||  || 24 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 20833 - ||  || 24 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 20834 Allihewlett ||  || 24 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 20835 Eliseadcock ||  || 24 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 20836 Marilytedja ||  || 24 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 20837 Ramanlal ||  || 24 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 20838 - ||  || 24 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 20839 Bretharrison ||  || 24 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 20840 Borishanin ||  || 25 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 20841 - ||  || 25 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 20842 - ||  || 31 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 20843 Kuotzuhao ||  || 24 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 20844 - ||  || 25 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 20845 - ||  || 25 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 20846 Liyulin ||  || 25 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 20847 - ||  || 27 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 20848 - ||  || 27 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 20849 - ||  || 1 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 20850 Gaglani ||  || 1 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 20851 Ramachandran ||  || 1 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 20852 Allilandstrom ||  || 1 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 20853 Yunxiangchu ||  || 1 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 20854 Tetruashvily ||  || 1 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 20855 Arifawan ||  || 1 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 20856 Hamzabari ||  || 1 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 20857 Richardromeo ||  || 1 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 20858 Cuirongfeng ||  || 1 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 20859 - ||  || 1 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 20860 - ||  || 1 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 20861 Lesliebeh ||  || 1 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 20862 Jenngoedhart ||  || 1 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 20863 Jamescronk ||  || 1 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 20864 - ||  || 1 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 20865 - ||  || 1 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 20866 - ||  || 1 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 20867 - ||  || 1 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 20868 - ||  || 1 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 20869 - ||  || 1 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 20870 Kaningher ||  || 2 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 20871 - ||  || 2 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 20872 - ||  || 2 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 20873 Evanfrank ||  || 2 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 20874 MacGregor ||  || 2 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 20875 - ||  || 2 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 20876 - ||  || 2 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 20877 - ||  || 2 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 20878 Uwetreske ||  || 2 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 20879 Chengyuhsuan ||  || 3 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 20880 Yiyideng ||  || 3 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 20881 - ||  || 3 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 20882 - ||  || 3 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 20883 Gervais ||  || 3 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 20884 - ||  || 1 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 20885 - ||  || 18 noiembrie 2000 ||  || 
|-
| 20886 - ||  || 18 noiembrie 2000 || Fountain Hills || C. W. Juels
|-
| 20887 Ngwaikin ||  || 18 noiembrie 2000 ||  || W. K. Y. Yeung
|-
| 20888 Siyueguo ||  || 20 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 20889 - ||  || 20 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 20890 - ||  || 25 noiembrie 2000 ||  || 
|-
| 20891 - ||  || 23 noiembrie 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| 20892 MacChnoic ||  || 20 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 20893 Rosymccloskey ||  || 20 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 20894 Krumeich ||  || 21 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 20895 - ||  || 20 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 20896 Tiphene ||  || 20 noiembrie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 20897 Deborahdomingue ||  || 20 noiembrie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 20898 Fountainhills ||  || 30 noiembrie 2000 ||  || 
|-
| 20899 - ||  || 1 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 20900 - ||  || 1 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-